Aleksandrów Łódzki (gemeente)
 Aleksandrów Łódzki (stad)